Дэвид Дуэйн «Дейв» Фройдентал (, , Термополис, Вайоминг) — американский политик, представляющий Демократическую партию. 31-й губернатор штата Вайоминг с 2003 по 2011 год.

Биография 
Дейв Фройдентал родился в Термополисе, округ Хот-Спрингс в северо-центральной части штата Вайоминг. Он был седьмым из восьми детей и вырос на ферме к северу от города. В 1973 году Фройдентал получил степень бакалавра экономики в . После окончания обучения он работал экономистом в департаменте по экономическому планированию и развитию, а позже стал директором по государственному планированию при губернаторе .

В 1980 году Фройдентал получил диплом юриста в юридическом колледже Вайомингского университета и открыл частную практику. В 1994 году, по рекомендации тогдашнего губернатора , он был назначен федеральным прокурором. На этой должности он работал до мая 2001 года.

На губернаторских выборах в ноябре 2002 года Фройдентал обошёл кандидата от Республиканской партии Эли Бебута, набрав 49,96 % голосов против 47,92 % у соперника. 7 ноября 2006 года он был переизбран на второй срок, победив республиканца Рэя Ханкинса (69,89 % и 29,97 % голосов соответственно). 4 марта 2010 года Фройдентал объявил, что не будет баллотироваться на третий срок.

В июне 2011 года Фройдентал стал главным юрисконсультом по вопросам окружающей среды и природных ресурсов в международной юридической фирме Cowell & Moring LLC.

Личная жизнь 
Дейв Фройдентал женат на , уроженке города Коди, работающей федеральным судьёй окружного суда Вайоминга. У них четверо детей: Дональд, Хиллари, Брет и Кэти.

Примечания

Ссылки 

 Dave for Governor official campaign site
 Follow the Money — Dave Freudenthal
 2008 2006 2004 2002 campaign contributions
 
 
 
 

Губернаторы Вайоминга
Члены Демократической партии США
Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Вайомингского университета
Выпускники Школы права Вайомингского университета